Его́тьевский тупи́к (название с XIX века либо с 26 августа 1960 года) — тупик в Южном административном округе города Москвы на территории района Орехово-Борисово Северное.

История 
Тупик получил своё название в XIX веке (по другим данным — 26 августа 1960 года) по фамилии архитектора И. В. Еготова (1756—1815), участвовавшего в восстановлении и строительстве зданий Кремля, ученика В. И. Баженова.

Расположение 
Еготьевский тупик, являясь продолжением Воздушной улицы, проходит по территории музея-заповедника «Царицыно» на северо-запад и оканчивается, не доходя до Дольской улицы. Нумерация домов начинается от Воздушной улицы.

Примечательные здания и сооружения 

По чётной стороне:
 д. 4, стр. 2 — Всероссийская школа пчеловодства;
 д. 6 — частный дом.

Транспорт

Автобус 
По Еготьевскому тупику наземный общественный транспорт не проходит. Севернее тупика, на Новоцарицынском шоссе, расположена остановка «Дольская улица» автобусов 151, 151к.

Метро 
 Станция метро «Орехово» Замоскворецкой линии — юго-восточнее тупика, в Шипиловском проезде.
 Станция метро «Царицыно» Замоскворецкой линии — северо-западнее тупика, на пересечении Каспийской и Луганской улиц.

Железнодорожный транспорт 
 Станция Царицыно Курского направления Московской железной дороги — северо-западнее тупика, между Бутовской, Каспийской и Луганской улицами и улицей Тюрина.

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Москвы, названные в честь людей